Copa Centroamericana 2013 – dwunasta edycja turnieju piłkarskiego o miano najlepszej reprezentacji zrzeszonych w UNCAF jednej z podstref konfederacji CONCACAF. Turniej rozegrano w Kostaryce w dniach 18-27 stycznia 2013. Pięć najlepszych zespołów kwalifikowało się do Złotego Pucharu CONCACAF 2013.

Stadiony

Turniej finałowy 

Źródło:

Faza Grupowa 
Legenda:

Grupa A

Grupa B 

Salwador i Panama zakończyły rozgrywki grupowe z identycznymi wynikami, więc aby rozstrzygnąć która drużyna zajmie drugie miejsce odbyło się losowanie, które wygrał Salwador.

Mecz o 5. miejsce

Faza Pucharowa

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał 

 
Copa Centroamericana 2013

KOSTARYKA 7. TYTUŁ

Strzelcy 
 2 gole
  Jairo Arrieta

 1 gol

Przypisy 

Copa Centroamericana 2013